Dillon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elizabeth Schatz Dillon
 Lawrence Samuel Dillon
 Michael O. Dillon